Die Abkürzung NBP steht für:

 Name Binding Protocol, ein Protokoll in Computernetzen
 Network  Bootstrap Program in der Preboot Execution Environment von Computernetzwerken
 National Balancing Point, die Erdgasbörse in Großbritannien
 National Bank of Pakistan, die Nationalbank Pakistans
 Nationale Bildungs-Plattform, ein Projekt des BMBF
 Nationalbolschewistische Partei Russlands
 Narodowy Bank Polski, die Zentralbank Polens
 Neue Bahntechnik Paderborn

NBP